

Toponymie

dans la voïvodie de Poméranie
 Kępice est une ville et le siège de la gmina de Kępice.

dans la voïvodie de Mazovie
 Kępice est un village de la gmina de Sieciechów.